Василка Кирилова Тъпкова-Заимова е световноизвестна българска византоложка и историчка, основател и доайен на българската медиевистична балканистика.

Биография 
Родена е на 7 август 1924 година в София в семейството на учителя Кирил Тъпков, принадлежащ към виден български македонски род – внучка е на просветния деец Димитър Тъпков и сестра на композитора Димитър Тъпков. В 1943 година завършва с отличие Френския колеж, а в 1947 година – класическа филология в Софийския университет. В 1950 година се омъжва за българиста Йордан Заимов.

Работата си професор Тъпкова-Заимова започва като научен сътрудник в Института по история при Българската академия на науките, в секцията за издаване на гръцки и латински извори за българската история. Специализира в Ленинград, Москва и Париж. Преподавателка е в катедрата по класическа филология на Софийския университет. Професор Тъпкова-Заимова е един от основателите на Института по балканистика при БАН, където работи в периода 1964–1989 година, а от 1971 година е ръководител на секция „Балканските народи и Византия“. Преподава история на Византия и балканските средновековни държави и други сродни дисциплини в Художествената академия, повече от 20 години във Великотърновския университет, а също в Пловдивски университет, Нов български университет и други висши училища. От 1993 година е сътрудник в Кирило-Методиевския научен център при БАН.

В 1971 година професор Тъпкова-Заимова е удостоена с Кирило-Методиевска награда на БАН, а в 1995 година – с едно от най-висшите френски отличия, ордена „Академични палми“. Почетен доктор е на Великотърновския университет, Пловдивския университет и Букурещкия университет. Удостоена е със званието „почетен председател“ на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Професор Тъпкова-Заимова е дългогодишен редактор на списание „Études Balkaniques“ и на поредицата „Studia balcanica“. Член е на различни национални и международни научни институции по византология и българистика, като Националния комитет по балканистика, Международната асоциация по византология и Международната комисия за издаване на исторически извори. Професор Тъпкова-Заимова е била и вицепрезидент на Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа AIESEE, както и председател на секция „История“ при Съюза на учените в България.

В периода преди 1989 година Държавна сигурност създава обширни досиета на професор Тъпкова-Заимова и нейния съпруг, които не са партийни членове.

Почива на 9 септември 2018 година.

Родословие

Външни препратки 
 От и за Василка Тъпкова-Заимова в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България

 Статии
 „Как Йордан Заимов възстанови Битолския надпис на Иван Владислав?“, fakel.bg, 3 декември 2013

 Интервюта
 „Класическото образование преди, по време и след епохата на социализма“ , kkf.proclassics.org, интервю на Зоя Христова-Димитрова
 Проф. Тъпкова-Заимова и проф. Попконстантинов в „Панорама“ (видео), 29 юли 2011
 Интервю на Ерика Лазарова с проф. Василка Тъпкова-Заимова по проекта „Златен фонд на българската наука“, YouTube, публикуван на 14 май 2015 г.

Бележки 

Василка Тъпкова
Български византолози
Български историци от Македония
Български учени от Македония
Учени от БАН
Преподаватели в Софийския университет
Преподаватели във Великотърновския университет
Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет
По произход от Енидже Вардар
Родени в София
Починали в София